Blackie ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothy Blackie (* 1967), britische Ruderin
 Ernest Blackie (1867–1943), anglikanischer Bischof
 James Campbell Blackie (1921–1976), Praktischer Theologe (RGG)
 Janice Blackie-Goodine, Szenenbildnerin
 John Stuart Blackie (1809–1895), schottischer Gelehrter

Blackie bezeichnet:

 Blackie (Gitarre), eine Gitarre Eric Claptons